F32 bzw. F 32 steht für:
 BMW F32, ein PKW-Modell
 „Depressive Episode“ (ICD-10-Code), eine Depression
 F32 (Paralympics), Startklasse der paralympischen Sportarten für Sportler in der Leichtathletik

F-32 steht für:
 russische Kanone, siehe F-34

F.32 steht für:
 Fokker F.32, viermotoriges Verkehrsflugzeug

F32